Aachen kan have flere betydninger:
 Aachen er en by i Tyskland
 Aachen (fri rigsstad), en fri rigsstad i det Tysk-romerske rige